Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Antonitsch che ha battuto in finale Jordi Burillo 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Javier Sánchez (semifinali)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Jordi Burillo (finale)

 Olivier Delaître (primo turno)
 Alex Antonitsch (Campione)
 Laurence Tieleman (primo turno)
 Jörn Renzenbrink (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1993